Douin est un patronyme désignant :

 Douin, militaire français, auteur dans la seconde moitié du  ;
Firmin Douin, poète français dans le  ;
 C. P. Douin, auteur d’une Clef de la Mythologie, précis de l’ouvrage publié en 1804, in-8º, Paris ; 
Charles Isidore Douin (1858-1944), botaniste français ;
Jean-Philippe Douin (1940-2016), militaire français.

Voir aussi 
Douin de Lavesne, écrivain français de la première moitié du

Références